Erik Leijonhufvud kan syfta på bland andra:

 Eric Leijonhufvud
 Erik Abrahamsson (Leijonhufvud)
 Erik Leijonhufvud 
 Erik Leijonhufvud (1621–1662), överste
 Erik Leijonhufvud (1821–1873)
 Erik Leijonhufvud (1863–1950)
 Erik Leijonhufvud (1893–1968)
 Erik Leijonhufvud (bankdirektör)